Broken Hearted – cortometraggio del 1917 prodotto dall'Universal Film Manufacturing Company
Broken Hearted – film del 1929 diretto da Frank S. Mattison